Памятник Благодарности Воинам Красной Армии (), также памятник Благодарности Советской Армии (), памятник Благодарности ()
, памятник Павшим Красноармейцам () — уничтоженный памятник, который до 2018 года располагался в Скарышевском парке в Варшаве.

Описание 
Памятник Благодарности Солдатам Красной Армии был открыт 15 сентября 1946. Монумент, спроектированный А. Ненко (согласно другому источнику — майором Антониенко), был сделан из песчаника Станиславом Сикора, Стефаном Мамотом и Юзефом Тренаровским. На выдвинутом постаменте с приподнятой центральной частью была установлена стела с барельефом советского солдата, под которым были сложены знамёна.

Изначально памятник находился в парке над могилой двадцати шести советских солдат, убитых между 10 и 15 сентября 1944 г. во время ожесточённых боёв на площади Вашингтона и улицы Гроховской. Во время реконструкции кольцевой развязки в 1968 году тела солдат были эксгумированы и перенесены на кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве, а сам памятник был перенесён вглубь главной аллеи Скарышевского парка. Рядом с первоначальным расположением памятника в настоящее время находится бюст Игнация Яна Падеревского.

После 1989 года памятник многократно подвергался вандализму, а радикалы требовали его безоговорочного демонтажа.

На основании закона о запрете пропаганды коммунизма от 1 апреля 2016 г., польские власти приняли решение демонтировать памятник. Идея перенести монумент к мавзолею Советских Солдат реализована не была. Несмотря на протесты Российской стороны, памятник был уничтожен Польскими городскими властями в октябре 2018 года. Десять кусков каменных плит были сохранены для «Музея холодной войны» в Подборско.

Надписи 
На монументе находились таблички с надписями на польском и русском языках.

Содержание надписи на польском языке:
WIECZNA CHWAŁA
BOHATEROM
ARMII CZERWONEJ
POLEGŁYM W WALKACH
O WYZWOLENIE
STOLICY POLSKI
WARSZAWY

Содержание надписи на русском языке:
ВЕЧНАЯ СЛАВА
ГЕРОЯМ
КРАСНОЙ АРМИИ
ПАВШИМ В БОЯХ
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
СТОЛИЦЫ ПОЛЬШИ
г. ВАРШАВЫ

Сзади памятника было написано стихотворение польского поэта Тадеуша Кубяка от 1946 года:
ZIEMIO, Z KTÓREJ NIE WRÓCĘ,
ZIEMIO, NA KTÓREJ POLEGŁEM,
WITAJ I ŻEGNAJ MIASTO,
TO ZA KAMIEŃ Z TWYCH BRUKÓW, ZA CEGŁĘ
ZA TO BY WIŚLE WOŁGA,
A WISŁA WOŁDZE ODDAŁA
OSTATNIĄ KROPLĘ SWEJ WODY
JAK JA TOBIE KREW MEGO CIAŁA.
/Tadeusz Kubiak 1946/

См. также 
 Памятник советско-польскому братству по оружию (Варшава)

Примечания

Ссылки 
 

Здания и сооружения, построенные в 1946 году
Появились в 1946 году в Польше
Здания и сооружения, снесённые в 2018 году
Благ
Благ
Историческая политика